Соревнования по волейболу сидя на XIII летних Паралимпийских играх в Пекине проходили с 7 по 15 сентября во Дворце спорта Китайского сельскохозяйственного университета. Было разыграно 2 комплекта медалей — в соревнованиях восьми мужских и восьми женских сборных.

Призёры

Мужской турнир 
В финале мужского турнира встретились чемпионы двух предыдущих паралимпийских турниров — сборные Ирана и Боснии и Герцеговины. Азиатские спортсмены повторили свой успех восьмилетней давности. Сборная России под руководством Виктора Дьякова, составленная из игроков клуба «AVS-Родник» (Екатеринбург), впервые в своей истории завоевала бронзовые медали.

Группа A

Группа В

Полуфиналы за 5—8-е места

За 7-е место

За 5-е место

Полуфиналы

За 3-е место

Финал

Женский турнир

Группа A

Группа В

Полуфиналы за 5—8-е места

За 7-е место

За 5-е место

Полуфиналы

За 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты женского турнира 
 Результаты мужского турнира 
 Сайт Всемирной организации волейбола для спортсменов с ограниченными возможностями

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2008
2008